Håland est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alf-Inge Håland (né en 1972), footballeur norvégien ;
 Atle Roar Håland (né en 1977), footballeur norvégien ;
 Bjøro Håland (né en 1943), chanteur norvégien ;
 Erling Braut Håland (né en 2000), footballeur norvégien, fils d'Alf-Inge Håland ; 
 Lars Håland (né en 1962), fondeur suédois ;
  (1925–2004), homme politique norvégien.

Notes et références